Barton gen. von Stedmann ist der Familienname folgender Personen:

 Franz von Barton gen. von Stedman (1848–1938), preußischer Landrat des Landkreises Koblenz
 Robert von Barton gen. von Stedmann (1896–1968), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat